Wallner är ett svenskt och tyskt efternamn som den 31 december 2019 bars av 712 personer i Sverige.

Personer med efternamnet Wallner
 Anders Wallner (född 1983), miljöpartistisk politiker
 Anna Wallner (född 1969), TV-personlighet
 Bo Wallner (1923–2004), musikvetare
 Gudmar Wallner (1929–2014), ingenjör och kommunalpolitiker (moderat)
 Hans Wallner (född 1953), backhoppare och backhoppstränare
 Håkan Wallner (1939–2001), travkusk
 Jacques Wallner (född 1956), journalist
 Johan Wallner (född 1965), utförsåkare
 Marina Wallner (född 1994), alpin skidåkare
 Olle Wallner (1932–2018), företagsledare
 Samuel Wallner (1778–1865), kirurg
 Susanne Wallner (född 1961), långdistanslöpare
 Thure Wallner (1888–1965), målare och tecknare
 Valentina Wallner (född 1990), ishockeymålvakt

Se även
 Jan-Ove "J O" Waldner

Referenser

Svenska efternamn
Tyska efternamn